Robert Lee, un général américain de l'armée des États confédérés.
 Albert Lindley Lee (1834-1907), brigadier général de l'Union.
 Charles Lee (1732-1782), général de l'armée continentale lors de la guerre d'indépendance des États-Unis.
 Fitzhugh Lee (1835-1905), militaire américain, neveu du général Robert Lee, il atteignit le grade de brigadier général.
 George Washington Custis Lee (1832-1913), général confédéré dans la guerre de Sécession, fils aîné de Robert Lee.
 Henry Lee III (1756-1818), patriote américain, père de Robert Lee.
 Stephen Dill Lee (1833-1908), le plus jeune lieutenant général confédéré de la guerre de Sécession (sans relation avec Robert Lee).
 William C. Lee (1895-1948), major général américain.
 William Henry Fitzhugh Lee (1837-1891), militaire et homme politique américain, deuxième fils de Robert Lee.

Autres 
 General Lee, une automobile du constructeur Dodge figurant dans la série télévisée américaine Shérif, fais-moi peur et nommée d'après le général Robert Lee.
 General Lee est une chanson de Johnny Cash.
 , une marmotte célèbre aux États-Unis pour ses « prédictions » de la météo, à l'occasion de la fête annuelle traditionnelle du jour de la marmotte, et devenue héroïne du film Un jour sans fin (Groundhog Day).